

Elettronica ed elettrotecnica 

 Classe B, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe B è una classe di efficienza energetica

Navi 

 Classe B (cacciatorpediniere 1913)
 Classe B (cacciatorpediniere 1930)

Altro 

 Classe B della classificazione stellare
 Mercedes-Benz Classe B